Koro kan syfta på:

Koro (språk i Indien) – ett sinotibetanskt språk som talas av runt 1000 personer i nordöstra Indien
Koro – en variant av ett språk som talas i Elfenbenskusten, se Maninka

Geografi

Korohavet –  ett hav i Stilla havet mellan Viti Levu, Fiji och Lauöarna

Fiji 

 Koroön – en vulkanisk ö

Mali 

 Koro (kretshuvudort), Mopti, 
 Koro Cercle, krets, Mopti, 

Robotskapade Maliförgreningar